Парламентские выборы в Финляндии (1966) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 20-21 марта 1966 года.

Результаты выборов

Примечания 

21
1966 год в Финляндии
Финляндия
1966